Miejscowości w USA:
 Williamson – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Williamson – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Pike
 Williamson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Williamson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Williamson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Williamson – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Williamson – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mingo
Gminy w USA:
 Williamson (ang. Williamson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Williamson (ang. Williamson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Williamson (ang. Williamson County) – w stanie Teksas
ponadto:
 Roger Williamson – brytyjski kierowca Formuły 1
 Richard Williamson – katolicki biskup FSSPX